Хайчжоу (Фусинь) — район городского округа Фусинь провинции Ляонин (КНР)
 Хайчжоу (Ляньюньган) — район городского округа Ляньюньган провинции Цзянсу (КНР)